Een deel van een pizza
Een benaming voor ploeg (ski)-techniek die door beginnende skiërs wordt gebruikt